West Lafayette kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Lafayette (Indiana)
West Lafayette (Ohio)